Bachelor Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bachelor Island (Massachusetts)
 Bachelor Island (Washington)